Rumo bezeichnet:
 Rumo von Ramstein, Abt des Klosters St. Gallen im 13. Jahrhundert
 Rumo (Trentino), eine italienische Gemeinde in der Provinz Trient
 Rumo & Die Wunder im Dunkeln, einen Roman von Walter Moers
 Rumo Logística, ein brasilianisches Unternehmen

RU-MO steht für:
 , ISO-3166-2-Code der russischen Republik

RUMO